Арбитра́жное процессуа́льное пра́во — совокупность правовых норм, регламентирующих деятельность арбитражного суда и других участников судебного процесса в ходе осуществления правосудия по спорам между юридическими лицами и иным делам, рассмотрение которых отнесено законом к компетенции арбитражных судов.

Отдельными учёными-процессуалистами арбитражное процессуальное право рассматривается в качестве подотрасли гражданского процессуального права, а арбитражный процесс — в качестве разновидности гражданского процесса.

Арбитражным процессуальным правом именуются также юридическая наука и учебная дисциплина, предметом которых являются правовые нормы, регулирующие отношения при отправлении правосудия по делам, отнесённым к компетенции арбитражных судов.

Предмет и метод правового регулирования арбитражного процессуального права 
 арбитражного процессуального права являются правовые отношения, возникающие между судом и заинтересованными лицами при осуществлении правосудия по делам, рассмотрение которых отнесено к компетенции арбитражных судов.

Метод, используемый в регулировании отношений в сфере арбитражного судопроизводства, характеризуется как императивно-диспозитивный, то есть сочетающий в себе императивный метод в части регулирования вопросов, связанных с действиями суда, и диспозитивный метод в регулировании поведения и процессуальной деятельности участников судебного процесса. Арбитражный процесс в Российской Федерации организован таким образом, что лица, заинтересованные в определённом исходе дела, сами проявляют активность в отношениях с судом, без вменения им это в обязанности. Со своей стороны, суд не вправе оставить без внимания и оценки любое процессуальное действие участника процесса. В результате рассмотрения дела суд обязан вынести решение, которое приобретает общеобязательную силу, обеспеченную механизмом государственного принуждения.

Отдельными учёными-процессуалистами высказывается мнение о том, что метод регулирования отношений в арбитражном процессуальном праве имеет черты только императивности, так как предметом регулирования отрасли являются отношения между властным органом — судом и иными участниками процесса, которые обязаны подчиняться решениям такого органа.

Источники арбитражного процессуального права 

К источникам арбитражного процессуального права относятся правовые акты, регулирующие отношения, возникающие между судом и участниками арбитражного судопроизводства. Источники, регулирующие правосудие в арбитражных судах указаны в ст.3 АПК РФ.

Конституцией РФ, ГПК РФ и АПК РФ установлено, что регулирование отношений в сфере гражданского правосудия может осуществляться актами уровня не ниже федерального закона.

 Конституция Российской Федерации
 Конституция обладает высшей юридической силой и в статьях 19, 22, 32, 46-48, 118—123 регулирует наиболее общие вопросы организации правосудия в РФ.
 Федеральные конституционные законы, являющиеся по своей природе частью Конституции РФ. К наиболее значимым Федеральным конституционным законам, содержащим гражданские процессуальные нормы относятся Федеральные конституционные законы:
 «О судебной системе Российской Федерации»;
 «Об арбитражных судах в Российской Федерации»;
 Международные соглашения, ратифицированные Российской Федерацией, должны соответствовать Конституции РФ, однако обладают большей юридической силой, чем любое национальное законодательство. Наиболее значимые международные договоры РФ, содержащие гражданские процессуальные нормы:
 Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 года (СССР присоединился в 1967 году).
 Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам от 15 ноября 1965 года
 Гаагская конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 года
 Федеральное законодательство
 Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
 иные федеральные законы, содержащие нормы арбитражного процессуального права.

Арбитражный процесс 
Арбитражным процессом именуется процессуальная деятельность арбитражных судов и участников судопроизводства, направленная на рассмотрение и разрешение гражданских дел, дел, возникающих из административных и других публичных правоотношений, иных дел, отнесённых к компетенции арбитражных судов.

Арбитражный процесс базируется на следующих принципах, нашедших своё закрепление в нормах права:
 Принцип осуществления правосудия только арбитражным судом;
 Принцип назначаемости судей арбитражного суда;
 Принцип сочетания единоличного и коллегиального при рассмотрении спора в арбитражном суде;
 Принцип государственного языка судопроизводства;
 Принцип гласности судебного разбирательства;
 Принцип равенства участников арбитражного процесса;
 Принцип независимости судей арбитражного суда и подчинения их Конституции РФ и федеральным законам;
 Принцип законности;
 Принцип юридической истины;
 Принцип диспозитивности;
 Принцип состязательности;
 Принцип процессуального равноправия сторон;
 Принцип непосредственности исследования доказательств;
 Принцип сочетания письменности и устности.

Принцип диспозитивности в арбитражном процессе проявляется несколько иначе, чем в гражданском процессе. При возникновении спора в хозяйственных отношениях стороны более свободны в выборе способов защиты нарушенного права. В частности, любой гражданско-правовой спор, подведомственный арбитражному суду, может быть передан сторонами на разрешение третейского суда. Стороны также вправе по любому делу заключить мировое соглашение или использовать другие примирительные процедуры, если иное прямо не предусмотрено федеральным законом.

Область применения принципа состязательности в арбитражном суде значительно шире, чем в гражданском процессе. По общему правилу бремя представления доказательств лежит на сторонах, в то время как арбитражный суд вправе по своей инициативе истребовать доказательства только в случаях, прямо предусмотренных АПК РФ.

См. также 
 Арбитражное судопроизводство
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
 Арбитражный суд

Примечания 

Арбитраж
Процессуальное право